Вейк-ан-Зеє 2019 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходив 11 — 27 січня 2019 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди) У програмі фестивалю — два кругових турніри. У головному турнірі 21-ї категорії («Група А») беруть участь 14 шахістів, в турнірі 15-ї категорії («Група В») також 14 шахістів (у тому числі Антон Коробов).

Набравши 9 очок з 13 можливих (+5-0=8) переможцем турніру всьоме став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.Перемогу в турнірі "В"  з результатом 10 з 13 можливих очок (+7-0=6) здобув Владислав Ковальов (Білорусь).

Група А 
 Категорія: 21-ша (середній рейтинг: 2753,3)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2019 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця (Група А)

Група В 
 Категорія: 15-та (середній рейтинг: 2580)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2019 року

Турнірна таблиця (Група В)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум на chesspro.ru  
 Онлайн партій турніру А  
 Онлайн партій турніру В  

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2019
2019 у нідерландському спорті
Січень 2019